Саше () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
Саше — ароматична подушечка.
Саше — упаковка у вигляді невеликого плаского пакетика для ліків у фармацевтичній промисловості.